
Termin -{FYVE}- ima više značenja.
 -{FYVE}- domen, proteinski domen
 -{PIKFYVE}-, fosfoinozitidna kinaza koja sadrži -{FYVE}- prst